Helloween — шестнадцатый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Helloween, выпущенный 18 июня 2021 года. Этот альбом ознаменовал собой возвращение в группу Кая Хансена (вокал, гитара) и Михаэля Киске (вокал) после их ухода в 1989 и 1993 году, соответственно. Это также первый альбом за 6 лет с момента выхода My God-Given Right, выпущенного в 2015 году. Также это первый альбом в истории группы, записанный при участии более чем одного вокалиста — вокальные партии разделили между собой Хансен, Киске и Энди Дерис.

Список композиций

Бонусные композиции

Принимали участие 

Helloween
 Кай Хансен — вокал, гитара
 Михаэль Киске — вокал
 Энди Дерис — вокал
 Михаэль Вайкат — гитара
 Саша Герстнер — гитара
 Маркус Гросскопф — бас-гитара
 Даниэль Лёбле — ударные

Дополнительные музыканты
 Маттиас Ульмер — клавишные
 Билли Кинг и Олаф Сенкбейл — дополнительный бэк-вокал

Производство
 Чарли Бауэрфайнд, Деннис Уорд — продюсеры звукозаписи, сведение
 Томас Гейгер — редактирование
 Мартин Хойслер — фотография и дизайн
 Элиран Кантор — обложка
 Маркус Мура (Marcos Moura) — иллюстрации тыкв к текстам
 Дэвид и Сильке Бредебах — веб-страница и интернет-магазин

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы 2021 года
Альбомы Helloween
Альбомы Nuclear Blast Records